Земельный суд Граца:

 Земельный суд Граца по гражданским делам
 Земельный суд Граца по уголовным делам